Deutsche Volkszeitung war der Name folgender Zeitungen:

 Deutsche Volkszeitung (1866), Hannover, Vorgängerin der ab 1921 erscheinenden Hannoverschen Landeszeitung
 Deutsche Volkszeitung (1881), antisemitisch ausgerichtete Zeitung des Deutschen Volksvereins
 Deutsche Volkszeitung (1921) in Berlin
 Deutsche Volkszeitung der Wolgadeutschen, erschienen wohl zwischen 1922 und 1941 in Saratow.
 Deutsche Volkszeitung (1936–1939), auch Deutsche Volkszeitung. Das Wochenblatt der Deutschen im westeuropäischen Exil und in Prag bis 1939 herausgegebene Wochenzeitung der KPD, 1936 hervorgegangen aus dem Gegen-Angriff
 Deutsche Volkszeitung (1945/46), in der Sowjetischen Besatzungszone Parteiorgan der KPD bis zu deren Aufgehen in der SED
 Deutsche Volkszeitung (Celle), fusionierte 1949 mit den Hannoverschen Neuesten Nachrichten zur Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
 Deutsche Volkszeitung (1953–1989), in der Bundesrepublik 1953–1989 erschienene, politisch links stehende Zeitung